Флаг Ле́нинского муниципального района является символом муниципального статуса, власти и самоуправления Ленинского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Ныне действующий флаг утверждён 20 февраля 2008 года решением Совета депутатов Ленинского района № 1/72 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4157.

По распоряжению Администрации Ленинского района от 1 октября 2008 года № 3308−р/о, новый флаг введён в действие с 1 января 2009 года, а прежний флаг решено считать памятником истории местного значения.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 состоящее из зелёных и жёлтых угловидных полос одинаковой ширины, расположенных наклонно от вертикальной оси полотнища вниз; посередине основной части полотнища — белый прямоугольник со скруглёнными углами, на котором в чёрном, жёлтом и красном цветах воспроизведён феникс над пылающим костром; с нижнего и с боковых краёв полотнище обрамлено голубой полосой (в 2/9 ширины полотнища) с изображением двух жёлтых колосьев».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба района, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Коронованная птица феникс — символ истоков и развития города и района, заимствована с эмблемы Московского коксохимического комбината, который в 1935 году положил начало современному городу Видное и развитию Ленинского района.

Зелёные полосы — лесопарковый пояс, нижнее зелёное стропило заимствовано из родового герба графини Адлерберг, имение которой в XIX веке находилось в окрестностях современного города.

Жёлтые (золотые) полосы — символизируют бревна, олицетворяющие строительство в начале XX века дачного посёлка, который положил начало городу, а также характеризует Ленинский район, как территорию с большим количеством загородных дач. Кроме того, золотые стропила символизируют казённый лес, древесина которого использовалась для производства шпал на предприятиях купца Расторгуева (1900 год), положивших начало строительству железной дороги, проходящей по территории района. Название железнодорожной станции города Видное — «Расторгуево».

Конфигурация (форма) полос — символизирует рубеж обороны города Москвы, проходящий по территории нынешнего района, а также образуют литеру «Л» — первую букву в названии района — Ленинский.

Жёлтые колосья — характеризуют район как сельскохозяйственный.

Синий цвет каймы — цвет рек, находящихся на территории района.

См. также

Примечания